Blues hat folgende Bedeutungen:
 Blues, ein Musikstil
 Blues (Tanz), ein Tanz
 Blues (Breakout-Album), ein Album von Tadeusz Nalepa mit der polnischen Band Breakout
 Blues (Clapton-Album), ein Kompilationsalbum von Eric Clapton
 Blues (Fortran5-Album), ein Album von Fortran5
 Blues (Hendrix-Album), ein Kompilationsalbum von Jimi Hendrix
 Blues (Film), ein Filmdrama aus dem Jahr 2008
 Blues (Rugby), eine neuseeländische Rugby-Union-Mannschaft
 Cardiff Blues, eine walisische Rugby-Union-Mannschaft
 St. Louis Blues, eine US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Espoo Blues, eine finnische Eishockeymannschaft
 BLUES, ein staatliches Messnetz für Luftschadstoffe in Bremen
 Hitachi Blues, ein italienischer Triebzug

The Blues ist der Spitzname folgender Fußballvereine:
 FC Chelsea
 Manchester City
 Ipswich Town
 FC Everton
 Birmingham City

Siehe auch: